

Patronyme 

 Courtney Solomon (né en 1971), acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien ;
 Deborah Solomon (1957-), historienne d'art, journaliste et biographe américaine ;
 Ed Solomon (né en 1960), scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain ;
 Eric W. Solomon (1935-2020), mathématicien et auteur  britannique de jeux de société ;
 Freddie Solomon (1953-2012), joueur américain de football américain ;
 Gustave Solomon (1930-1996), mathématicien américain qui a donné son  nom au code de Reed-Solomon ;
 Harold Solomon (né en 1952), joueur américain de tennis ;
 Hélène Solomon-Langevin (1909-1995), résistante et femme politique française, fille de Paul Langevin et épouse de Jacques Solomon ;
 Ionel Solomon (1929 - 2015), physicien français ;
 Iser Solomon (1880-1939), médecin et radiologue français d'origine roumaine, père du physicien Jacques Solomon ; 
 Jack Solomon (1913-2002), ingénieur du son américain ;
 Jacques Solomon (1908-1942), physicien et résistant français ;
 John Solomon (1929-2020), joueur australien de rugby à XV ; 
 Lance Solomon (1913-1989), peintre australien ;
 Lévanah Solomon (2005-), actrice, chanteuse et youtubeuse française ;
 Maynard Solomon (1930-2020), un des cofondateurs du label Vanguard Records et un producteur de musique américain ; 
 Reanna Solomon (1981-2022), haltérophile nauruane ;
 Rebecca Solomon (1832 - 1886), peintre anglaise ;
 Rivers Solomon (née en 1989), autrice américaine de science fiction ;
 Shalonda Solomon (née en 1985), athlète américaine ;
 Shelley Solomon (née en 1963), joueuse américaine de tennis ;
 Simeon Solomon (1840-1905), peintre britannique ;
 Susan Solomon (née en 1956), chimiste américaine ;
 Will Solomon (1978-), joueur américain de basket-ball ;
 Zemenfes Solomon (né en 1997), coureur cycliste érythréen.

Prénom 
Solomon est un prénom courant, l'équivalent en anglais de .
 Solomon, gouverneur byzantin de la première moitié du VIe siècle. 
 Solomon, son neveu,  officier militaire actif en Afrique.

Musique 
 Solomon, oratorio de Georg Friedrich Haendel
 Solomon Cutner, un pianiste britannique, le souvent appelé simplement Solomon

Cinéma et télévision 

  , un téléfilm réalisé par Roger Young en 1997
 Solomon and Gaenor , un film réalisé par Paul Morrison en 1999
 Les Frères Solomon, un film américain de 2007

Toponyme 

 Solomon, une commune en Alaska ;
 Solomon, une commune en Arizona ;
 Solomon, une ville du Kansas ;
 Solomon Islands, la désignation anglaise des îles Salomon ;
 Musée Solomon R. Guggenheim, un musée situé à New York.
 La Solomon Enclave, groupe de trois maisons américaines situées dans le comté de Porter, en Indiana.

Autres 

 Solomon Grundy, une comptine anglaise
 Solomon Airlines, une compagnie aérienne des îles Salomon
 Code de Reed-Solomon, un code correcteur informatique

Patronyme juif